

Geografia

Austria 
 Kaltenbach – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Szwajcaria 
 Kaltenbach – miejscowość

Osoby 
 Ernst Kaltenbach – szwajcarski piłkarz
 Karl Kaltenbach – niemiecki lekkoatleta
 Patrick Kaltenbach – niemiecki skoczek narciarski